Die Nemzeti Bajnokság 1993/94 war die 93. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal Vác FC.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften bestritten in Hin- und Rückspiel jeweils zwei Relegationsspiele.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Dadurch schaffte Sopron den Klassenverbleib und Siófok stieg ab.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1994
Fußballsaison 1993/94